De Oostenrijkse voetbalclub SK Sturm Graz speelt sinds 1969 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt SK Sturm Graz

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 96.5'''
 Vanwege de Russische inval in Oekraïne werd de thuiswedstrijd van Dynamo Kiev in het Poolse Lodz gespeeld.

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Oostenrijk
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

SK Sturm Graz
SK Sturm Graz